Ковалив — фамилия; имеет женскую форму Ковалива.

 Известные носители 
 Ковалив, Валентин Васильевич (род. 1962) — белорусский деятель в области музыкальной педагогики, педагог-музыкант.
 Ковалив, Степан Михайлович (1848—1920) — украинский писатель, просветитель, педагог, автор школьных учебников, публицист.
 Ковалив, Юлия Игоревна (род. 1985) — украинский дипломат.
 Ковалив, Юрий Иванович (род. 1949) — советский поэт, критик, литературовед, педагог, доктор филологических наук, профессор
 См. также 
 Коваль